Kazimierz Dzięciołowski (1922–1944) – podporucznik Wojska Polskiego, 2 Batalionu Strzelców Karpackich, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Kazimierz Dzięciołowski (1929–1989) – pułkownik Wojska Polskiego, inżynier, profesor doktor habilitowany nauk technicznych